GR7 peut faire référence à :
 (16530) 1991 GR7, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (16941) 1998 GR7, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Mirage GR7, une voiture de course du constructeur britannique Mirage ;
 Sentier de grande randonnée 7 reliant le Ballon d'Alsace à Andorre-la-Vieille.